Antón Losada Diéguez (Boborás, 1884 - Pontevedra, 1929), escriptor gallec
 Antón Losada Trabada (Xove, 1966), periodista, escriptor i polític gallec